Буссак () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Гере. Население кантона на 2006 год составляло 5369 человек.

Код INSEE кантона 2308. Всего в кантон Буссак входят 13 коммун, из них главной коммуной является Буссак.

Коммуны кантона 

 Бор-Сен-Жорж — население 358 чел.
 Буссак — население 1436 чел.
 Буссак-Бур — население 789 чел.
 Бюсьер-Сен-Жорж — население 208 чел.
 Лавофранш — население 236 чел.
 Лейра — население 161 чел.
 Мальре-Буссак — население 233 чел.
 Нузрин — население 253 чел.
 Сен-Марьен — население 175 чел.
 Сен-Пьер-ле-Бост — население 156 чел.
 Сен-Сильвен-Ба-ле-Рок — население 490 чел.
 Суман — население 571 чел.
 Ту-Сент-Круа — население 303 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз